Columbia Heights – gmina (neighborhood) na przedmieściach Waszyngtonu
 Columbia Heights – przystanek metra w Waszyngtonie obsługującego gminę Columbia Heights
 Columbia Heights – miasto w stanie Minnesota